De Gomelski Cup 2009 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 2 oktober 2009 en 3 oktober 2009 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, Trioemf Oblast Moskou Ljoebertsy, Panathinaikos en Lietuvos rytas Vilnius. Panathinaikos won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup